Csehország
 Chrášťany, település a Benešovi járásban
 Chrášťany, település a České Budějovice-i járásban
 Chrášťany, település a Kolíni járásban
 Chrášťany, település a Nyugat-prágai járásban
 Chrášťany, település a Rakovníki járásban

 Kisheresztény (szlovákul Malé Chrašťany), Bélád településrésze a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában
 Nagyheresztény (szlovákul Veľké Chrašťany), Bélád településrésze a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában